Chan Chin-wei e Xu Yifan erano le detentrici del titolo, ma Xu ha deciso di partecipare al Guangzhou International Women's Open 2014. Chan partecipa in coppia con Hsu Chieh-yu, le due sono state sconfitte in semifinale da Mona Barthel e Mandy Minella, che hanno poi perso la finale contro Lara Arruabarrena e Irina-Camelia Begu per 6-3, 6-3.

Teste di serie

  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (primo turno)
  Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (primo turno)

  Darija Jurak /  Megan Moulton-Levy (primo turno)
  Oksana Kalašnikova /  Renata Voráčová (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kia Korea Open 2014
WTA Tour 2014